El Trofeu Comte de Godó 2002, també conegut com a Open Seat Godó 2002, és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent a les sèries International Gold de l'ATP. La 50a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 28 d'abril de 2002 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí  
 Quadre dobles masculins 

2002
Competicions esportives del 2002 a Catalunya